Хоккейный турнир Игр доброй воли 1990 проходил в американских городах Кенневик и Такома с 27 июля по 5 августа 1990 года.

Групповой турнир

Группа A

Группа B

Плей-офф

За 5-8-е места

За 1-4-е места

Итоговое положение

Ссылки 
 
 

1990 год в хоккее
Международные соревнования по хоккею с шайбой в США